Café Hof van Brussel, een voormalig Belgisch douanekantoor met café te Baarle-Hertog
't Hof van Brussel, een 16de-eeuws kasteel in Sint-Lambrechts-Woluwe 
Paleis op de Koudenberg, het voormalig paleis van de hertogen van Brabant en Bourgondië en van keizer Karel V
Stadswoning Hof van Brussel, een 17de-eeuwse woning te Lier